Die Strauchschnecken (Bradybaenidae) sind eine Familie aus der Unterordnung der Landlungenschnecken (Stylommatophora). In Europa kommt nur eine Art der Familie vor.

Merkmale 
Die Gehäuse sind relativ groß und meist kugelig aufgerollt, seltener linsenförmig oder hochturmförmig. Die Embryonalwindungen sind glatt, radial etwas gefaltet oder mit kleinen Pusteln versehen. Die Windungsabschnitte des juvenilen und adulten Gehäuses weisen meist deutliche spiralige Gruben auf, die nur selten schwach ausgebildet sind oder gar fehlen. Auf diesem Abschnitt des Gehäuses können auch Haare ausgebildet sein. Die Fußsohle ist glatt. Die Tiere besitzen nur einen einzigen Liebespfeil, mit Ausnahme einer einzigen Gattung, die zwei Liebespfeile aufweist. Allerdings fehlen bei einigen Arten die Liebespfeile auch ganz.

Vorkommen und Verbreitung 
Die Familie der Strauchschnecken ist hauptsächlich in Zentral- und Ostasien verbreitet. Sie dringt dabei bis in die tropischen Zonen vor. Nur eine einzige Art ist auch in Westasien und Europa beheimatet.

Systematik 
Die Familie wurde 2004 von Schileyko revidiert; die folgende Systematik folgt dieser Arbeit.
 Familie Bradybaenidae Pilsbry, 1924 
Unterfamilie Aegistini Kuroda & Habe, 1949
 Aegista Albers, 1850
 Aegista tokyoensis Sorita, 1980
 Coelorus Pilsbry, 1900
 Dolicheulota Pilsbry, 1901
 Euhadra Pilsbry, 1890
 Guamampa Schileyko, 1996
 Landouria Godwin-Austin, 1918
 Lepidopisum Habe, 1957
 Mandarina Pilsbry, 1895
 Mastigeulota Pilsbry, 1895
 Miyakoia Minato, 1980
 Neoaegista Azuma, 1955
 Neochloritis Minato, 1982
 Nesiohelix Kuroda & Emura, 1943
 Nipponochloritis Habe, 1955
 Pancala Kuroda & Habe, 1949
 Plecteulota Moellendorf, 1892
 Plectotropis Martens in Albers, 1860
 Pseudaspasita Moelendorf, 1891
 Satsuma A. Adams, 1868 (mit den Untergattungen Satsuma (Satsuma) A. Adams, 1868, Satsuma (Coniglobus) Pilsbry & Hirase, 1906 und Satsuma (Luchuhadra) Kuroda & Habe, 1949)
 Thaitropis Schileyko, 2004
 Torobaena Haas, 1935
 Tricheulota Pilsbry, 1895
 Trishoplita Jacobi, 1898
 Yakuchloritis Habe, 1955
Unterfamilie Bradybaeninae Pilsbry, 1934
 Acusta Martens, 1860
 Ainohelix Kuroda & Taki, 1933
 Apatetes Gude, 1914
 Armandiella Ancey, 1901
 Bradybaena Beck, 1837
 Bradybaena similaris (Férussac, 1821)
 Buliminidius Heude, 1890
 Cathaica Moellendorff, 1884 (mit den Untergattungen Cathaica (Cathaica) Moellendorf, 1884, Cathaica (Pliocathaica) Andreae, 1900 und Cathaica (Xerocathaica) Andreae, 1900)
 Chalepotaxis Ancey, 1887
 Chosenelix Pilsbry, 1927
 Coccoglypta Pilsbry, 1895
 Ezohelix Kuroda & Emura, 1938
 Fruticicola Held, 1838
 Genabelte Strauchschnecke (Fruticicola fruticum)
 Grabauia Yen, 1935
 Karaftohelix Pilsbry, 1927
 Laeocathaica Moellendorff, 1899
 Metadontia Moellendorff, 1886
 Mikiria Godwin-Austen, 1918
 Neseulota Ehrmann, 1912
 Paraegista Kuroda & Azuma, 1951
 Phaeohelix Kuroda & Habe, 1949
 Platypetasus Pilsbry, 1895
 Ponsadenia Schileyko, 1978 (mit den Untergattungen Ponsadenia (Ponsadenia) Schileyko, 1978, Pondadenia (Tarbagataja) Schileyko, 1978, Ponsadenia (Mesasiata) Schileyko, 1978 und Ponsadenia (Dzungaria) Schileyko, 2004)
 Pseudiberus Ancey, 1887
 Pseudobuliminus Gredler, 1887
 Rudens Heude, 1890
 Secusana Gredler, 1894
 Semibuliminus Moellendorff, 1898
 Stenogyropsis Moellendorff, 1899
 Stilpnodiscus Moellendorff, 1899
 Trichobradybaena Wu & Guo, 2003
 Trichocathaica Gude, 1919
 Unterfamilie Helicostylinae Ihering, 1909
 Anixia Pilsbry, 1894
 Canistrum Mörch, 1852
 Chloraea Albers, 1850
 Chrysallis Albers, 1850
 Cochlodryas Martens, 1860
 Cochlostyla Férussac, 1821
 Corasia Albers, 1850
 Dolichostyla Pilsbry, 1896
 Dryocochlias Moellendorff, 1898
 Helicobulinus Broderip, 1841
 Helicostyla Férussac, 1821 (mit den Untergattungen Helicostyla (Helicostyla) Férussac, 1821, Helicostyla (Opalliostyla) Pilsbry, 1896, Helicostyla (Calocochlea) Hartmann, 1843 und Helicostyla (Chromatosphaera) Pilsbry, 1892)
 Hypselostyla Martens, 1865
 Leytia Pilsbry, 1892
 Mesanella Clench & Turner, 1952
 Orustia Mörch, 1852
 Pachysphaera Pilsbry, 1891
 Pfeifferia J. Gray, 1853
 Phengus Albers, 1850
 Phoenicobius Mörch, 1852
 Pyrochilus Pilsbry, 1893
 Rhymbocochlias Moellendorf, 1895
 Steatodryas Pilsbry, 1932
 Trachystyla Pilsbry, 1892

Phylogenie 
Derzeit ist die systematische Stellung der Familie im System der Helicoidea noch nicht abschließend geklärt. Im Kladogramm von Steinke, Albrecht & Pfenninger (2004) sind die Bradybaenidae die Schwestergruppe eines Monophylums bestehend aus Helicidae und Hygromiidae.

Im Kladogramm von Koene & Schulenburg (2005) sind die Bradybaenidae dagegen die Schwestergruppe eines Monophylums bestehend aus Helicidae und Helminthoglyptidae. Die Hygromiidae bilden hier dagegen die Außengruppe von Bradybaenidae, Helicidae und Helminthoglyptidae.

Literatur 
 Rosina Fechter und Gerhard Falkner: Weichtiere. (Steinbach Naturführer 10), 287 S., 
 Jürgen H. Jungbluth und Dietrich von Knore: Trivialnamen der Land- und Süßwassermollusken Deutschlands (Gastropoda et Bivalvia). Mollusca, 26(1): 105–156, Dresden 2008  PDF
 Joris M. Koene und Hinrich Schulenburg: Shooting darts: co-evolution and counter-adaptation in hermaphroditic snails. BMC Evolutionary Biology, 5: 25, 13 Seiten, 2005 
 Anatolij A. Schileyko: Treatise on Recent terrestrial pulmonate molluscs, Part 12 Bradybaenidae, Monadeniidae, Xanthonychidae, Epiphragmophoridae, Helminthoglyptidae, Elonidae, Humboldtianidae, Sphincterochilidae, Cochlicellidae. Ruthenica, Supplement 2(12): 1627–1763, Moskau 2005 
 Dirk Steinke, Christian Albrecht und Markus Pfenninger: Molecular phylogeny and character evolution in the Western Palaearctic Helicidae s.l. (Gastropoda: Stylommatophora). Molecular Phylogenetics and Evolution, 32: 724–734, San Diego 2004 .

Weblinks 

 [ Fauna Europaea]
 Molluscs of Central Europe
 AnimalBase

Lungenschnecken